Shashe kan de volgende betekenissen hebben:

 Een rivier in Botswana, zie Shashe (Botswana);
 de Mandarijnse naam voor de Turkestaanse stad Yarkand.